James Fitzpatrick (schrijver) (1862-1931), Zuid-Afrikaans schrijver
 James Fitzpatrick (rugbyspeler) (1892-1973), Amerikaans rugbyspeler
 James Fitzpatrick (Australiër) (1975), Australiër die in 2001 werd verkozen tot Australische jongere
van het jaar